Jonathan Rosenbaum peut désigner :
 Jonathan A. Rosenbaum, un réalisateur et producteur américain de télévision ;
 Jonathan Rosenbaum, un critique de cinéma ;
 Jonathan Rosenbaum, un enseignant universitaire américain.